Korenewka (), der Name russischer Orte:

 Korenewka (Fatesch), Weiler im Rajon Fatesch, Oblast Kursk
 Korenewka (Medwenka), Dorf im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Korenewka (Tula), Dorf in der Oblast Tula